Kielanoprion longidentatus är en ringmaskart som beskrevs av Zadwika 1975. Kielanoprion longidentatus ingår i släktet Kielanoprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longidentatus